

Cristóvão Cordeiro

"Cris" 
Cristóvão Melo Cordeiro, conhecido como "Cris", é o atual capitão e jogador   da equipa de Basquetebol da Ovarense. 

Nativo de  Porto de Mós, "Cris" nasceu no dia 24/08/1989. "Cris" iniciou a sua carreira profissional no Sport Lisboa e Benfica na temporada 2008/09, onde foi campeão da Supertaça de Portugal de Basquetebol em 2009, e da Liga Portuguesa de Basquetebol na temporada 2009/10. Na temporada 2010/11, "Cris" foi transferido para o Illiabum de Ílhavo, onde permaneceu apenas por esta mesma temporada. Na temporada 2011/12, Cristóvão "assinou" com a  Ovarense e ainda atua no clube após mais de 10 anos.

Equipas / Épocas

Títulos 

2009 -  Supertaça de Portugal de Basquetebol

2009/10 -  Liga Portuguesa de Basquetebol

Referências